Alexander Macmillan (hrabia)
 Alexander Hugh Macmillan
 Alexander Stirling MacMillan